Admetus (personaggio) – Personaggio di Cats
Admetus – cratere su Febe